Granskäret kan syfta på:

Finland 

 Granskäret, Närpes, Österbotten, 
 Granskäret, Kristinestad, Österbotten, 
 Granskäret, Kimitoön, Åboland,

Sverige

 Gränskärets naturreservat –  ett naturreservat i Norrtälje kommun

Se även
Granskär
Granskären

Robotskapade Finlandförgreningar